PUZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Cabezas (Nicaragua)